Schmettau bezeichnet:

 Schmettau (Adelsgeschlecht), ein deutsches Adelsgeschlecht

Schmettau ist der Familienname folgender Personen:
 Ferdinande von Schmettau (1798–1875), deutsche Volksheldin in den Befreiungskriegen
 Friedrich Wilhelm Karl von Schmettau (1743–1806), preußischer Generalleutnant, Topograf und Kartograf
 Heinrich Schmettau (1628–1704), evangelischer Geistlicher und Hofprediger in Berlin
 Hermann Woldemar Graf von Schmettau (1719–1785), Generalgouverneur von Norwegen
 Joachim Schmettau (* 1937), deutscher Bildhauer
 Johann Ernst von Schmettau (1703–1764), königlich preußischer Generalmajor

 Max Philipp von Schmettau (1875–1929), deutscher Generalleutnant
 Mechthild Reichsgräfin von Schmettau (* 1965), deutsche Richterin am Bundesgerichtshof
 Samuel von Schmettau (1684–1751), deutscher Generalfeldmarschall
 Woldemar Friedrich von Schmettau (1749–1794), deutscher Diplomat in dänischen Diensten und Schriftsteller
 Wolfgang von Schmettau (1648–1711), deutscher Politiker und Diplomat

Siehe auch:
 Schmettausches Kartenwerk,  topografische Landesaufnahme von Preußen
 Schmettow